Fén má více významů:

 fén – vysoušeč vlasů
 fén (též föhn) – teplý suchý vítr vanoucí z jižního směru – viz Místní názvy větrů#Fén

Externí odkazy